Сан-Мартино-ди-Лота:

 Сан-Мартино-ди-Лота — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика.
 Сан-Мартино-ди-Лота — кантон во Франции, находится в регионе Корсика, департамент Верхняя Корсика.